Кымпина () — муниципия в Румынии, в жудеце Прахова.

Численность населения в 2011 году составила 31770 человек.

История 
Первое упоминание о Кэмпине встречается в записях торговцев воском 8 января 1503 года.

В 1864 году князь Александру Иоан Куза присваивает поселению статус города.

1 июня 1879 года построен железнодорожный вокзал.

Известные уроженцы 
 Еуджен Жебеляну — румынский поэт.
 Штефэнеску, Эусебиу (1944—2015) — румынский актёр.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Прахова (жудец)
Города Румынии